! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 38001–38100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 38101–38200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 38201–38300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 38301–38400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 38401–38500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 38501–38600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 38601–38700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 38701–38800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 38801–38900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 38901–39000 [ editare]

Lista planetelor minore (038001-039000)